

Musique 
Le largo est un terme italien utilisé en musique pour désigner un tempo large (lent).

Toponymes
 Cayo Largo, une île cubaine.
 Rio Largo, une ville brésilienne.
 Largo, une ville du comté de Pinellas dans l’État de Floride aux États-Unis.
 Largo, une ville du Maryland aux États-Unis.
 Largo, un village du département et la commune rurale d’Absouya dans province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Le Largo, un ensemble architectural à Sofia en Bulgarie.

Patronymes
 Largo Winch est le personnage principal de la bande dessinée du même nom.
 Luis Largo est un coureur cycliste colombien.
 Mousta Largo est un chanteur et musicien belge.

Musique 
 Largo, album du pianiste de jazz Brad Mehldau.
 Largo e Canzonetta, œuvre de Louis Vierne pour hautbois et piano.

Voir aussi